Lessen bezeichnet folgende Orte:

 einen Stadtteil von Gera, Thüringen, siehe Lessen (Gera)
 Groß Lessen und Klein Lessen, Stadtteile von Sulingen, Niedersachsen
 die Stadt Lessines, Hennegau, Belgien
 die Stadt Łasin, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Leśniów Wielki und Leśniów Mały, Orte in der Gmina Czerwieńsk, Woiwodschaft Lebus, Polen (ehemals Groß Lessen und Klein Lessen)
 Leźno, Ort in der Gmina Żukowo, Woiwodschaft Pommern, Polen

Lessen ist der Familienname folgender Personen:

 Jobst Heinrich Lessen, deutscher Bildschnitzer
 Kurt Lessen (1877–1960), österreichischer Schauspieler
 Ludwig Lessen (1873–1943), deutscher Schriftsteller